

Мейплвуд — місто, штат Міннесота
 Мейплвуд — місто, штат Міссурі
 Мейплвуд — селище, штат Нью-Джерсі
 Мейплвуд — переписна місцевість, штат Вашингтон